Mango je lahko:
 mango, sadež
 Mango, italijanski pevec
 Mango, Piemont, naselje v Italiji
 Mango, Togo, mesto v Togu

Glej tudi 
 manga